Jean-Pierre Garreau (1803-1896) – urbanista e architetto francese
 Joel Garreau (1948) – giornalista e scrittore statunitense
 Man'ha Garreau-Dombasle (1898-1999) – cantante francese